Ostrovica (kroat. die Spitze, Kantige, Scharfe) bezeichnet:
 Festung Ostrovica, Burgruine in Südkroatien
 Burg Ostrovica, Burgruine in Westbosnien

Siehe auch:
 Konstantin aus Ostrovitza, Verfasser der Memoiren eines Janitscharen
 Osterwitz (Begriffsklärung)
 Ostrowice